SUSE Linux (см. статью на английском) — семейство дистрибутивов, включающее в том числе:
SUSE Linux Enterprise Server (редакция для серверных станций)
 SUSE Linux Enterprise Desktop (редакция для рабочих станций)
 OpenSUSE — дистрибутив Linux, развиваемый сообществом 
  — немецкая компания-разработчик, принадлежит , новое название SUSE Software Solutions Germany GmbH